Iljuschin Il-20 steht für folgende Flugzeugtypen:

 Iljuschin Il-20 (1948), Schlachtflugzeugentwurf mit nur einem Prototypen
 Iljuschin Il-20M, Flugzeug zur signalerfassenden Aufklärung
 Schulungs- und Frachtflugzeug-Variante der Iljuschin Il-28